Гришинская:
 Гришинская — деревня в Попонаволоцком сельском поселении Вельского района Архангельской области.
 Гришинская — деревня в Вилегодском сельском поселении Вилегодского района Архангельской области.
 Гришинская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Гришинская — деревня в Телеговском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Гришинская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области
 Гришинская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Гришинская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Гришинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.